Клешня:

 Клешни — хватательные органы, которыми оканчиваются ноги, челюсти или усики (сяжки) некоторых членистоногих.
Клешня — народное оскорбительное название человеческой руки.
 Клешня — граф или подграф, состоящий из трёх рёбер, которые имеют одну общую вершину
 Клешня, Марк Акимович (1899—1961) — советский коммунистический и государственный деятель.
 Доктор Клешня — злодей из серии фильмов "Инспектор Гаджет".

Топонимы 
 Клешня — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Клешня — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Клешня (приток Малой Бурначки) — река в России, протекает в Тамбовской области.
 Клешня (приток Слободки) — река в России, протекает в Рязанской области.